Bernieria é um género de aves da família Bernieridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Bernieria cinereiceps
 Bernieria madagascariensis
 Bernieria tenebrosa
 Bernieria zosterops

Bernieridae
Géneros de aves